Христо Юруков може да се отнася за:

 Христо Юруков (1918 – ?) – български политик;
 Христо Юруков (1874 – ?) – български лекар.